Eerste klasse (1969/1970) była 67. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Standard Liège.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii